Штеттинский договор (1653), (, ) — юридический документ, которым был определён спор о наследовании земель и правовом статусе Герцогства Померания. Договор был подписан между королевством Швеция и курфюршеством Бранденбург 4 мая 1653 года в городе Штеттин (ныне Щецин).

История

Предпосылки создания 
С 1618 по 1648 год на территории немецких княжеств шла опустошительная Тридцатилетняя война. Швеция, имея собственные амбициозные планы в Балтийском регионе, опасалась захвата северных немецких княжеств Габсбургами и тем самым создания мощного государства, что угрожало бы уже самой Швеции. Густав II Адольф убедил государственный совет и риксдаг в необходимости военной поддержки протестантской коалиции. Уже в 1630 году шведская армия высадилась в Померании и одержала важную победу в битве при Брейтенфельде.

В 1637 году скончался бездетный герцог Померании — Богуслав XIV. Поскольку прямые наследники трона отсутствовали, его владения разделили между собой курфюрст Бранденбурга Георг Вильгельм (имевший непосредственные права на земли Померании согласно договору между двумя династиями от 1464 года) и шведский король — Густав II Адольф (женой которого была родная сестра Георга Вильгельма — Мария Элеонора Бранденбургская). Более того, жена Богуслава XIV Елизавета Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургская приходилась родственницей королю Швеции.

Принуждённый заключить с Швецией союз в 1631 году бранденбургский курфюрст проявил пассивность в своих действиях и всячески старался уклониться от помощи шведскому королю. Более того, в 1635 году Георг Вильгельм заключил с императором Священной Римской империи мирное соглашение (Пражский мир). После этого события разгневанные шведы принялись опустошать земли Герцогства Померания.

Спор между двумя государствами о правопреемстве померанских земель был одним из ключевых вопросов, что подымался во время Вестфальского мира. При рассмотрении требований Швеции ей гарантировалась передача западной части Померании. Управление вновь приобретенными землями перешло к шведской военной администрацией. Однако, Вестфальский мир не указал чётко, как нужно разделить земли Померании между Швецией и Бранденбургом. Обе стороны заявляли свои притязания на всё герцогство Померания целиком. Конфликт между странами оставался нерешённым до 1653 года, когда был созван совет в городе Штеттин.

Подписание 
4 мая 1653 года в городе Штеттин встретились две делегации — шведская и бранденбург-прусская. Целью участников был поиск компромисса, а также юридическое закрепление территорий, которые отойдут под управление каждой из стран. Граница, которая разделила герцогство Померания на две части была линией, ведущей к востоку от реки Одер. Области к западу от этой линии отошли к Швеции и получили название — Шведская Померания. Районы к востоку от этой условной линии были переданы в состав курфюршества Бранденбург и получили название — Восточная Померания. Более того, половина таможенных доходов в городах Восточной Померании продолжала взиматься Шведской стороной. Первое заседание бранденбургского ландтага на вновь присоединённой территории Восточной Померании состоялось 19 июля 1653 года в Старгарде. В 1654 году вывод войск и сворачивание военной администрации Швеции на территории Восточной Померании было официально завершено.

Примечания 

Международные договоры Швеции
Международные договоры Бранденбург-Пруссии
Международные договоры XVII века
1653 год в Европе
Май 1653 года